Открытый чемпионат Уханя по теннису 2019 в одиночном разряде — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в Ухане (Китай) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к серии Премьер-турниры WTA с призовым фондом около 3 миллионов едолларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар. В текущем году турнир проходил с 24 по 30 сентября 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 16 сентября 2019 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Пэн Шуай
  Елена Рыбакина
  Саманта Стосур
  Сю Ван 
  Винус Уильямс
Теннисисты, победители квалификации:
  Дженнифер Брэди
  Лорен Дэвис
  Катерина Козлова
  Вероника Кудерметова
  Светлана Кузнецова
  Кристина Макхейл
  Бернарда Пера
  Чжу Линь
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:
  Унс Джабир
  Ребекка Петерсон
  Тамара Зиданшек

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Ухань
Теннис
Сентябрь 2019 года
Спортивные соревнования в Ухане